Rushton ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian W. A. Rushton (* 1937), britischer Paläontologe und Geologe
 
 Jared Rushton (* 1974), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Joe Rushton (1907–1964), US-amerikanischer Jazzmusiker
 John Philippe Rushton (1943–2012), britisch-kanadischer Psychologe und Rassentheoretiker
 Nick Rushton (* 1992) walisischer Fußballspieler
 William Albert Hugh Rushton (1901–1980), britischer Physiologe
 Willie Rushton (1937–1996), britischer Cartoon-Zeichner, Satiriker, Comedian und Schauspieler